Oberliga 1996/97 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1996/97
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1996/97
 Fußball-Oberliga Hessen 1996/97
 Fußball-Oberliga Nord 1996/97
 Fußball-Oberliga Nordost 1996/97
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1996/97
 Fußball-Oberliga Südwest 1996/97
 Fußball-Oberliga Westfalen 1996/97